Беловцы́ () — село в Хотинском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1114 человека. Телефонный код — 3731. Код КОАТУУ — 7325080401.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Белоуцы переименовано в Беловцы.

Местный совет 
60053, Черновицкая обл., Хотинский р-н, с. Беловцы

Примечания

Ссылки 
 Беловцы на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Хотинского района